Miejscowości w USA:
 Murphysboro – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Murphysboro (ang. Murphysboro Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson